Улица Панаса Мирного (укр. Вулиця Панаса Мирного) — улица в Мелитополе. Начинается от проезда с проспекта Богдана Хмельницкого, заканчивается на улице Ивана Алексеева. Расположена в историческом районе Песчаное недалеко от Песчанского ручья.

Состоит из частного сектора. Покрытие грунтовое.

Название 
Улица названа в честь украинского писателя, драматурга и общественного деятеля Панаса Мирного (1849-1920).

Параллельно улице расположен одноимённый переулок.

История 
Улица появилась в конце 1950-х годов во время активной застройки района Песчаное частным сектором. В это же время появляются соседние улицы Геническая, Ялтинская, Береговая.

7 октября 1959 года горисполком принял решение о наименовании прорезанной улицы в честь украинского писателя Панаса Мирного. Примечательно, что расположенная неподалёку улица Ляпидевского двумя годами ранее также была переименована в честь известного украинского литератора — Леси Украинки.

Галерея

Примечания 

Панаса Мирного